Anisomelus luteus är en ringmaskart som beskrevs av Robert Templeton 1835. Anisomelus luteus ingår i släktet Anisomelus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
luteus